{{Музичний альбом
| Назва      = Hilary Duff: The Concert – The Girl Can Rock
| Тип        = Відеоальбом
| Виконавець = Гіларі Дафф
| Обкладинка = The Girl Can Rock.jpg
| Колір      = #99ccff
| Випущено   =  10 серпня 2004
| Записаний  = 2003-2004
| Жанр       = Поп-рок
| Тривалість = 120:00
| Лейбл      = Hollywood Records
| Продюсер   = 
| Країна     = 
| Огляди     = 
| Попередній = All Access Pass(2003)
| Рік        = 2004
| Наступний  = Learning to Fly(2004)
}}
Hilary Duff: The Concert – The Girl Can Rock — другий відеоальбом американської поп-співачки Гіларі Дафф. В США вийшов 10 серпня 2004 через лейбл Hollywood Records. Містить в собі повний концерт у театрі Вентура, який проходив в місті Вентура штату Каліфорнія 21 листопада 2003, та музичне відео пісні «Come Clean». Додаткові матеріали на DVD включають в себе інтерв'ю Дафф з Раяном Сікрестом та запис її першого уроку серфінгу. На додаток, відеоальбом містить відеозйомку запису пісні «Crash World» та інтерв'ю Дафф, де вона розповідає про свій самоназваний альбом  «Hilary Duff».

Відеоальбом виграв у категорії Best Overall DVD'' на Music Program. Був номінований на нагороду VSDA Award. Має чотириразову платинову сертифікацію від канадської CRIA.

Вміст DVD

Продажі

Нагороди та номінації

Примітки 

Відеоальбоми Гіларі Дафф
Відеоальбоми 2004
Відеоальбоми Hollywood Records